En Pologne, Kościelec désigne :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Kościelec, localité du powiat de Legnica.

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kościelec, un village du powiat de Kalisz.
 Kościelec, village du powiat de Koło et siège de :
 Kościelec gmina du même nom.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Kościelec, un village.

dans la voïvodie de Silésie :
 Kościelec, village.